William Bruce – giocatore di cricket australiano
 William Bruce – militare britannico
 William Bruce – politico canadese
 William Bruce, I baronetto di Balcaskie – architetto britannico
 William Bruce, VIII conte di Kincardine – nobile britannico
 William Blair Bruce – pittore canadese
 William Cabell Bruce – politico statunitense
 William George Bruce – editore e scrittore statunitense
 William J. Bruce III – scrittore statunitense
 William Napier Bruce – pedagogo e avvocato britannico
 William Speirs Bruce – esploratore e naturalista britannico